vliegtuigen uit Cessna Citation-serie van Cessna:
Cessna CitationJet - Model 525
Cessna Citation Excel - Model 560XL
Cessna 560 - Cessna Citation V
Cessna Citation I - Model 500
Cessna Citation II - Model 550
Cessna Citation III - Model 650
Cessna Citation X - Model 750
Cessna Citation Mustang - Model 510
PH-LAB - aangepaste Cessna-model 550
Cessna Citation Sovereign - Model 680
Cessna Citation Latitude - Model 850
Cessna Citation Longitude